Kado Hiroshi bzw. Hiroshi Kado ist der Name folgender Personen:

* Kado Hiroshi (Maler) (1909–1994), japanischer Maler
 Hiroshi Kado (* 1971), japanischer Ringer